Бергхайм (нем. Bergheim) — топоним.

 Бергхайм — город в Германии, районный центр, расположен в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Бергхайм (Верхняя Бавария) — коммуна в Германии, в земле Бавария. 
 Бергхайм (Флахгау) — город в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.
 Бергхайм (Эльзас) — муниципалитет во Франции.